CNCO peut désigner :
 CNCO, un boys band de pop latine et reggaetón, formé à Miami, en 2015 ;
 CNCO, le second album studio éponyme du groupe latino CNCO, sorti le .

Voir aussi 
 CNCO World Tour, la seconde tournée du groupe latino CNCO